Druga hrvatska rukometna liga za žene je predstavljala treći rang hrvatkog rukometnog prvenstva za žene u sezoni 1992./93. Sudjelovao je trideset i jedan klub raspoređen u četiri skupine - Istok, Jug, Sjever i Zapad.

Ljestvice

Istok

Jug

Sjever

Zapad

Poveznice 
 1.A HRL 1992./93.
 1.B HRL 1992./93.
 Hrvatski kup 1992./93.

Izvori 
 Kruno Sabolić: Hrvatski športski almanah 1993/1994, Zagreb, 1994.

1992-93
ž-2